Jméno a příjmení Petr Matoušek nosí více osob:
 Petr Matoušek (cyklista) 
 Petr Matoušek (fotograf)
 Petr Matoušek (kritik) (nar. 1968) kritik a překladatel